Вишенька () — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Вишенька — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Вишенька — деревня в Червенском районе Минской области.
 Вишенька — деревня в Быховском районе Могилёвской области.
 Вишенька — деревня в Кировском районе Могилёвской области.
 Вишенька — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.